

Подгірці (Подгорце) — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Підгірче (Подгорце) — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства